

Patronyme 

 Eva Reynal (1893-1939), comédienne française ;
 Marcel Reynal (1895-1982), violoniste français ;
 Eugene Reynal (1902-1968), éditeur américain ;
  (), actrice de radio argentine ;
  (1903-1983) artiste américaine de mosaïques ;
 Jean-Claude Reynal (1938-1988), graveur français ;
  (1960-), top modèle, chef d’entreprise et actrice argentine ;
 Olivier Reynal (1970-), dessinateur et réalisateur français de films d'animation ;
 Catherine Abadie-Reynal (1955-), archéologue et universitaire française ;

Toponyme 

 La Chapelle-Saint-Reynal, ancienne commune française de Dordogne.

Autres 

 Reynal & Hitchcock (1933-1948), maison d'édition américaine ;
 Fondation Jean-Claude-Reynal, fondation artistique française.

Patronyme français